Кубок Европы по спортивной ходьбе — международные соревнования по спортивной ходьбе, которые проводятся под руководством Европейской легкоатлетической ассоциацией. В настоящее время проходят один раз в два года.

В каждом виде наряду с личным первенством, также определяется страна-победитель в командном зачёте. Сумма баллов начисляется путём сложения их места в итоговом протоколе (складываются 3 лучших места у мужчин и женщин и 2 лучших места у юниоров и юниорок).

История

Примечания

Ссылки 
 European Cup Race Walking